Joaquín může být jménem, příjmením nebo též názvem.

Jména 
 Joaquín Alonso González (* 1956) – bývalý španělský reprezentační fotbalista, hráč Sportingu Gijón
 Joaquín Sánchez Rodríguez (* 1981) – španělský reprezentační fotbalista, mimo jiné hráč Betisu Sevilla a Valencie
 Joaquín Guzmán přezdívaný El Chapo (* 1957) – vůdce mexického drogového kartelu Sinaloa
 Joaquin Phoenix (* 1974) – americký herec
 Joaquín Sorolla (1863–1923) – španělský malíř
 Joaquín Turina (1882–1949) – španělský hudební skladatel
 Joaquín Zavala (1835–1906) – prezident Nikaraguy

Jiné 
 Hurikán Joaquin